Le quartier libre est à l'origine un terme militaire désignant une autorisation de sortie. Le terme désigne dans un sens large une liberté d'action.

Quartier libre est également :

 Quartier Libre est le nom du journal des étudiants de l'Université de Montréal.

 Au cinéma
 Quartier Libre est le nom français d'une série télévisée britannique (24Seven) ;
 Quartier Libre est un film réalisé par Frédéric Fonteyne, et sorti en 2012 ;
 Quartier Libre téléfilm de Philippe Venault diffusé en 1996.

 En musique
 Quartier Libre est le nom d'un groupe de jazz français ;
 Quartier Libre est le nom d'un groupe de hip-hop instrumental français.